Бах () — немецкая фамилия, также топоним:

Фамилия

Род музыкантов и композиторов 
 Бахи — род немецких музыкантов и композиторов.
 Бах, Анна Магдалена (1701—1760) — певица, вторая супруга И. С. Баха.
 
 
 Бах, Иоганн Кристоф (1642—1703) — композитор, дядя И. С. Баха.
  (1645—1716) — музыкант, дядя И. С. Баха, отец И. Б. Баха.
 Бах, Иоганн Кристоф (1671—1721) — музыкант, старший брат И. С. Баха.
  (1676—1749) — композитор и органист, сын И. Э. Баха.
 Бах, Мария Барбара (1684—1720) — первая жена И. С. Баха, его кузина.
  (1700—1743) — органист, сын И. К. Баха, племянник И. С Баха.
 Бах, Карл Филипп Эммануил (1714—1788) — композитор, второй сын И. С. Баха, известный как «Берлинский Бах».
  (1715—1739) — музыкант, сын И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Кристоф Фридрих (1732—1795) — композитор, сын И. С. Баха, известный как «Бюккебургский Бах».
 Бах, Иоганн Себастьян (1748—1778) — художник и график, внук И. С. Баха.
 См. также
 B-A-C-H — музыкальный мотив, монограмма И. С. Баха.

Другие 
 Бах, Август (1897—1966) — немецкий журналист, государственный деятель ГДР.
 Бах, Август Вильгельм (1796—1869) — немецкий духовный композитор.
 Бах, Айно Густавовна (1901—1980) — советский график. Народный художник Эстонской ССР.
 
 Бах, Алексей Николаевич (Абрам Липманович Бак; 1857—1946) — советский биохимик и физиолог растений, академик АН СССР.
 Бах, Барбара (род. 1947) — американская актриса и модель.
 Бах, Бьёрн (род. 1976) — немецкий гребец-байдарочник.
 Бах, Виви (1939—2013) — датская актриса, певица, телеведущая и писательница.
 Бах, Габриэль (1927—2022) — израильский юрист, государственный прокурор и судья Верховного суда Израиля.
 Бах, Густав (1841—1883) — чешский редактор и поэт.
 Бах, Дирк (1961—2012) — немецкий телевизионный комедийный актёр.
 Бах, Евгений-Карл Романович (1861—1905) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Бах, Жанис (1885—1941) — латвийский военачальник, генерал.
 Бах, Йозеф (1921—2004) — немецкий военный композитор и дирижёр.
 
 Бах, Конрад (род. 1940) — немецкий дирижёр.
 Бах, Константин Романович (1857—1918) — художник.
 Бах, Кристиан (1959—2019) — аргентинская и мексиканская актриса и продюсер.
 Бах, Кристофер (1835—1927) — американский композитор и дирижёр.
 Бах, Майкл (род. 1960) — американский гребец.
 Бах, Мария (1896—1978) — австрийская художница, музыкант и композитор.
 Бах (Дубова), Наталья Ильинична (род. 1948) — российская фигуристка и тренер по фигурному катанию.
 Бах, Николай Романович (1853—1885) — академик скульптуры Императорской Академии художеств.
 Бах, Отто (1833—1893) — австрийский композитор и дирижёр.
 Бах, Патрик (1968) — немецкий актёр.
  (1943—2014) — финский историк кино.
 Бах, Ричард (род. 1936) — американский писатель.
 Бах, Робби — президент отдела развлечений и устройств (E&D) в корпорации Microsoft.
 Бах, Роберт Романович (1859—1933) — скульптор, академик Императорской Академии художеств.
 Бах, Роман (Роберт-Генрих) Иванович (1819—1903) — скульптор, почётный вольный общник Императорской Академии художеств.
 Бах, Татьяна Яковлевна (1895—1983) — русская и советская артистка оперетты, заслуженная артистка РСФСР (1947).
 Бах, Томас (род. 1953) — немецкий фехтовальщик на шпагах, олимпийский чемпион и чемпион мира, деятель международного олимпийского движения.
 Бах, Франц Иванович (1885—1942) — немецкий российский и советский писатель и поэт.
 Бах, Эрих фон дем (1899—1972) — обергруппенфюрер СС.

 Ам Бах, Рудольф (1919—2004) — швейцарский пианист.

Псевдоним 
 Пауль Бах — псевдоним немецкого поэта Рудольфа Баумбаха (1840—1905).
 Себастьян Бах — псевдоним канадско-американского вокалиста, фронтмена группы Skid Row Себастьяна Бьёрка (род. 1968).
 Бах — псевдоним и прозвище русскоязычного американского поэта, сатирика и художника Вагрича Бахчаняна (1938—2009).

Топоним 
 Бах — коммуна в Австрии.

Примечания